Флаг Крыловского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Крыловского сельского поселения — флаг муниципального образования Крыловское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края.
 Флаг Крыловского сельского поселения — флаг муниципального образования Крыловское сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края.
 Флаг Крыловского сельского поселения — флаг Крыловского сельского поселения Осинского муниципального района Пермского края.